Eredivisie (mannenhandbal) 1978/79
 Eredivisie (vrouwenhandbal) 1978/79